Miejscowości w USA:
 Pleasant Hills – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Harford
 Pleasant Hills – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Pleasant Hills – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny